Сборная Швеции по шахматам представляет Швецию на международных шахматных турнирах. Контроль и организацию осуществляет Шведская шахматная федерация. Наивысший рейтинг сборной — 2583 (2002).

Международные турниры

Статистика

Состав сборной

Состав сборной 2012

Гвардейцы 
Чаще других за сборную выступали: 
 На шахматных олимпиадах:
 Ульф Андерссон — 16 раз. (1970—1984, 1988—1992, 1996—2004)
 Гидеон Штальберг — 13 раз. (1928—1939, 1952—1960, 1964)

 На командных чемпионатах Европы 5 раз выступали за сборную: Евгений Агрест и Стеллан Брюнелль.

Достижения

Сборной 
Шахматная олимпиада

  Серебряный призёр — 1935
  Бронзовый призёр — 1933
Всего: 2 медали

Индивидуальный зачёт 
Шахматная олимпиада

Командный чемпионат Европы по шахматам

Неосновные сборные 
На домашнем Командном чемпионате Европы в 2005 году Швеция на правах хозяев выдвинула помимо основной ещё две сборные. При этом их результаты шли вне конкурса.

Примечания

Ссылки 

Ш
Ш
Шахматы в Швеции